Рикард Юханссон (; 18 июня 1882 года, Евле, Швеция — 24 июля 1952 года, там же) — фигурист из Швеции, серебряный призёр Олимпиады 1908 года, четырёхкратный чемпион Швеции 1904, 1908—1912 годов в мужском одиночном катании . Выступал также в парном катании, был бронзовым призёром чемпионата мира 1909 года в паре с Гертрудой Стрём.

Спортивные достижения

Мужчины

Парное катание

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Швеции
Фигуристы на летних Олимпийских играх 1908 года